Джу́лия Джонс (Julia Jones):
  (род. 1954) — английская писательница.
  (род. 1963) — английская писательница, автор циклов «Книга слов», «Меч теней».
  (род. 1961) — английский дирижёр.
 Джонс, Джулия (род. 1981) — американская актриса, известная по роли фильмах «Сумерки».